Beastmaster steht für:

 The Beast Master, ein Fantasy-Roman der US-amerikanischen Autorin Andre Norton aus dem Jahr 1959.

 drei US-amerikanische Spielfilme:
 Beastmaster – Der Befreier (1983)
 Beastmaster II – Der Zeitspringer (1991)
 Beastmaster – Das Auge des Braxus (1996)

 Beastmaster – Herr der Wildnis, eine US-amerikanische Fantasyserie (1999–2002)